Mai Châu (huyện in Hòa Bình)
 Mai Châu (thị trấn in Hòa Bình)